1ª Brigata aerea "operazioni speciali" –
 1º Stormo caccia – reparto aereo da caccia della Regia Aeronautica